SZL est un code, qui signifie :
 lilangeni, la monnaie de l'Eswatini, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies)
 Whiteman Air Force Base, aéroport de Knob Noster dans l’État du Missouri (États-Unis), selon le code AITA des aéroports ;
selon le code OACI des aéroports, l'aéroport de Knob Noster a pour code OACI : KSZL

szl signifie :
 silésien (code de langue)

Code